Zeitgeist – pojęcie filozoficzne.
 Zeitgeist – wydawca płyt muzycznych.
 Zeitgeist – album grupy Schiller.
 Zeitgeist – album grupy The Smashing Pumpkins.
 Zeitgeist – film z 2007 roku.
 Zeitgeist: Addendum – film z 2008 roku.
 Zeitgeist: Moving Forward – film z 2011 roku.